Tennessee Pass bezeichnet
 einen Gebirgspass in Colorado, siehe Tennessee Pass (Colorado)
 einen Gebirgspass in Oregon, siehe Tennessee Pass (Oregon)